Непотягово — название населённых пунктов в России:

 Непотягово — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Непотягово — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Непотягово — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Непотягово — деревня в Кашинском районе Тверской области.